Хетил Бьорнста (, (звукови файлове)) е норвежки пианист, композитор и писател.

Първоначално учи за класически пианист, но впоследствие се насочва към джаз музиката. В музикалната си кариера си сътрудничи с музиканти като виолончелиста Дейвид Дарлинг (David Darling), барабаниста Юн Кристенсен (Jon Christensen) и китариста Тере Рюпдал (Terje Rypdal).

Въпреки че е най-добре познат като музикант на звукозаписния лейбъл ECM, Бьорнста е и признат писател. Има публикувани над 20 книги, предимно новели и серия от поезия и есета.

Библиография 
 Ketil Bjørnstad. The story of Edvard Munch, London, UK: Arcadia, 2001. ISBN 1-900850-44-3.
 Ketil Bjørnstad. Villa Europa: roman, Oslo, Norway: Aschehoug, 1992 (Norwegian). ISBN 82-03-16872-8.

Дискография 
 Apning (PHILIPS) (1973)
 Berget det Bla (PHILIPS) (1974)
 Tredje Dag (PHILIPS) (1975)
 Lise Madsen, Moses og de Andre (with Ole Paus) (PHILIPS) (1975)
 Finnes du Noensteds I Kveld (PHILIPS) (1976)
 Selena (PHILIPS) (1977)
 Musikk for en Lang Natt (with Sigmund Groven) (PHILIPS) (1977)
 Leve Patagonia! (rockopera) (PHILIPS) (1978)
 Svart Piano (PHILIPS) (1979)
 Tidevann (PHILIPS) (1980)
 Och Manniskor ser Igen (for Lill Lindfors) (1980)
 La Elva Leve! (KOLIBRI) (1980)
 Tredvearskrigen (30-ars Krigen) (with Stavangerensemblet) (PHILIPS) (1981)
 Engler I Sneen (PHILIPS) (1982)
 Bjornstad / Paus / Hamsun (text: Knut Hamsunddikt, 1859 – 1952) (HETE BLIKK / SLAGER) (1983)
 Aniara (rockopera) (с участието на Lill Lindfors) (1983)
 Mine Dager I Paris (HETE BLIKK / SLAGER) (1984)
 Preludes Vol. 1 (1984)
 Manniskors makt (for Lill Lindfors) (text: Edith Sodergran, 1892 – 1923) (1985)
 Natten (with Sissel Ingri Andersen) (HETE BLIKK) (1985)
 Preludes Vol. 2 (1985)
 Three Ballets (Pianology / Ophelias arrival / Minota) (1986)
 Karen Mowat-Suite (1988)
 The Shadow (featuring Randi Stene) (text: John Donne, 1562 – 1626) (KKV) (1990)
 Odyssey (KKV) (1990)
 Rift  (rockopera) (SLAGER) (1991)
 Messe for en Saret Jord (Mass for a Wounded Earth) (KKV) (1992)
 Losrivelse (for Kari Bremnes) (text: Edvard Munch, 1863 – 1944) (KKV) (1993)
 Water Stories (with David Darling) (ECM) (1993)
 Preludes (re-release) (HERMITAGE / SEPTEMBER) (1993)
 Pianology (re-release) (HERMITAGE / SEPTEMBER) (1994)
 Ophelias arrival / Minota (re-release) (HERMITAGE / SEPTEMBER) (1994)
 Svart Piano / Tredje Dag (re-release) (PHILIPS) (1994)
 For den som elsker (For Those Who Love) (with Froydis Armand) (text: Stein Mehren, 1935\u2013) (KKV) (1994)
 30 Arskrigen (UNIVERSAL) (1994)
 Salomos Hoysang (for Lill Lindfors & Tommy Nilsson) (text: the Bible) (KKV) (1995)
 Sanger fra en Klode (for Per Vollestad) (GRAPPA) (1995)
 The Sea (with David Darling, Terje Rypdal, Jon Christensen) (ECM) (1995)
 Haugtussa (for Lynni Treekrem) (text: Arne Garborg, 1851\u20131924) (KKV) (1995)
 The Davidssalmer (with Anders Wyller, text: the Bible) (KKV) (1995)
 The River (with David Darling) (ECM) (1996)
 Reisetid (SEPTEMBER) (1997)
 Ett liv (with Lill Lindfors, text: Edith Sodergran, 1892 – 1923) (KKV) (1998)
 The Sea II (with David Darling, Terje Rypdal, Jon Christensen) (GRAPPA / ECM) (1998)
 The Rosenborg Tapes, Volume I -- New Life (aka Nytt Liv) (TYLDEN & CO. / PHILIPS / SEPTEMBER) (1998)
 The Rosenborg Tapes, Volume II -- 20 variations on the Prelude and Fugue in C-sharp minor by J. S. Bach (TYLDEN & CO. / SEPTEMBER) (1999)
 Himmelrand \u2013 Tusenarsoratoriet (text: Stein Mehrens, 1935-) (BMG) (1999)
 Epigraphs (with David Darling) (ECM) (2000)
 Grace (Recorded live at Vossa Jazz, 2000) (text: John Donne, 1562-1626) (EMARCY) (2001)
 Before the Light (NOVEMBER) (2001)
 Old (UNIVERSAL) (2001)
 Early Years (UNIVERSAL) (2002)
 The Nest (featuring Anneli Drecker) text: Harte Crane, 1899-1932) (EMARCY) (2003)
 Profeten (with Terje Rypdal and Ole Paus) (text: Kahlil Gibran, 1883-1931) (ABC-MEDIA) (2003)
 Seafarer's Song (UNIVERSAL JAZZ) (2004)
 Solskinnsdypet (featuring Kolbein Falkeid) (text: Kolbein Falkeid) (KKV) (2004)
 Floating (EMARCY) (2006)
 Rainbow Sessions (UNIVERSAL JAZZ) (2006)
 Devotions (UNIVERSAL JAZZ) (2007)

Източници

Външни препратки 
 ECM Discography
 Biography at Kjell Kalleklev Management 

Норвежки джаз композитори
Норвежки джаз музиканти
Класически пианисти
Норвежки пианисти
Джаз пианисти
Норвежки романисти
Норвежки поети
Есеисти
Родени в Осло